Stazione di Ippommatsu – stazione ferroviaria situata a Kawara nella prefettura di Fukuoka in Giappone
 Stazione di Ippommatsu – stazione ferroviaria situata a Tsurugashima nella prefettura di Saitama in Giappone